Viktor Brand (1971), een Nederlands presentator;
 Victor Brands (1967), een Nederlands acteur, schrijver en voormalig stand-upcomedian.